Miejscowości w USA:
 Brimfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Brimfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Brimfield – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Brimfield (ang. Brimfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Brimfield (ang. Brimfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Brimfield (ang. Brimfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
W Wielkiej Brytanii:
 Brimfield – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)